

Patronyme 

 Adrien-Jean-Quentin Beuchot (1773-1851), bibliographe français ;
 Jean-Baptiste Beuchot (1821-1884), peintre français ;
 Pierre Beuchot (1938-2020), cinéaste français.